Ile kan syfta på:

Ile – en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner, se isoleucin

Geografi
 Ile – kazakiska för en autonom prefektur i provinsen Xinjiang i Kina, se Ili
 Ile – en flod i Xinjiang i nordvästra Kina och Almaty i sydöstra Kazakstan, se Ili (flod)
 Ile (distrikt) – ett distrikt i Zambezia, Moçambique
 Ile Aūdany – ett distrikt i Almaty, Kazakstan

Se även
 Interlingue – ett internationellt hjälpspråk, publicerat 1922 av estländske balttysken Edgar de Wahl